Оле́г Соколо́вский:
 Соколовский, Олег Викторович (1916—1949) — советский лётчик-испытатель, капитан авиации, участник Великой Отечественной войны.
 Соколовский, Олег Николаевич (род. 1961) — украинский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер Украины.